Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Pavel Složil e Tomáš Šmíd 6-1, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (finale)

 Brian Fairlie /  Jürgen Fassbender (quarti di finale)
 Jean-Louis Haillet /  Yannick Noah (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1979